Gisela Dulko var den forsvarende mester, men trak sig pga. sygdom.
Sara Errani vandt titlen ved at besejre Flavia Pennetta 5–7, 7–6(7–2), 6–0 i finalen.

Seedning

 Roberta Vinci (Semifinale)
 Flavia Pennetta (Finale)
 'Sara Errani (Mester)
 Irina-Camelia Begu (Semifinale)

<ol start="5">
  Alexandra Dulgheru ''(Første runde)
  Johanna Larsson ''(Anden runde)
  Gisela Dulko ''(træk pga. sygdom)
  Alberta Brianti (Anden runde)</li>
</ol>

Finals

Top Half

| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Vinci
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Foretz Gacon
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Krajicek
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=77
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= A Brianti
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=62

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= S Errani
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= E Gallovits-Hall
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Czink
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Vinci
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Krajicek
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= S Errani
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Vinci
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= S Errani
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Bottom Half

Kvalifikation
Seedning

  '''Edina Gallovits-Hall (Kvalificeret)
  Lara Arruabarrena-Vecino (Første runde)
  Paula Ormaechea (Første runde)
  Aravane Rezaï (Første runde) 

<ol start="5">
 Sesil Karatantcheva (Kvalificeret)</li>
 Anastasia Pivovarova ''(Første runde)
 Mihaela Buzărnescu ''(Første runde)
 Julia Cohen ''(Første runde)
</ol>

Kvalificerede

  Edina Gallovits-Hall
 ''' Petra Rampre

<ol start="3">
 ''' Mariana Duque-Mariño
  Sesil Karatantcheva</li>
</ol>

Lucky Losers

  Estrella Cabeza Candela

Første kvalifikation

{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvalifikationsfinalen

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Edina Gallovits-Hall
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Victoria Larrière
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Verónica Cepede Royg
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Mariya Koryttseva
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Sharon Fichman
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-team6= Florencia Molinero
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Yaroslava Shvedova
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=8
| RD1-team8= Julia Cohen
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=0

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Edina Gallovits-Hall
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Verónica Cepede Royg
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=65
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Florencia Molinero
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Yaroslava Shvedova
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Edina Gallovits-Hall
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= Yaroslava Shvedova
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=1
| RD3-score2-3=r
}}

Anden kvalifikation

{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvalifikationsfinale

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=  
| RD1-team2= Maria Elena Camerin
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Leticia Costas-Moreira
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=2r
| RD1-seed4=  
| RD1-team4= Petra Rampre
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=3

| RD1-seed5=  
| RD1-team5= Estrella Cabeza Candela
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Ana Sofía Sánchez
| RD1-score6-1=0
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=  
| RD1-team7=

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

2012 Damesingle
WTA Tour 2012